Mary kan syfta på:

Mary (namn) – ett kvinnonamn
Mary (roman) – en roman av Aris Fioretos

Geografi

Antarktis 

 Mary (udde),

Frankrike 

 Mary, Saône-et-Loire , departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Turkmenistan 

 Mary (provins) 
 Mary (stad) 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Turkmenistanförgreningar